Женское окончание:

 Женское окончание в стихосложении.
 Женское окончание в грамматике.
 Женское окончание в музыке.